Wemersoniella är ett släkte av blötdjur. Wemersoniella ingår i familjen Wemersoniellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tandsnäckor
Wemersoniella